Por Rüti pode estar à procura de:
 Rüti - uma comuna no cantão de Glaris, na Suíça;
 Rüti - uma comuna no cantão de Zurique, na Suíça.

Desambiguação